Het ATP-toernooi van Londen Indoor 1998 (met de officiële naam Guardian Direct Cup) werd gespeeld van 23 februari tot en met 1 maart 1998. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Battersea Park in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Londen Indoor
ATP-toernooi van Londen Indoor